Кужникский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Табасаранском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Улуз (c 2015 года, до 2015 года — село Хараг).

Население

Состав 

На территории сельсовета располагается также село Гулли (ранее покинутое, теперь восстановленное, но не получившее официального статуса), а также развалины села Урсиг (Урсих).

Примечания 

Муниципальные образования Табасаранского района
Сельские поселения Дагестана